Pondok Aren (plaats)
 Pondok Aren (onderdistrict)